Angel eller angels kan syfta på:

 Angel (namn) – ett namn som används både som förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Angel (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning för flera personer
 Angel Records – ett skivbolag bildat 1953
 Angeldon – ett fiskeredskap som används vid isfiske
 Angel (Buffy och vampyrerna) – en rollfigur i serien Buffy och vampyrerna, men han blev så populär att han fick en egen serie, Angel
 Angel (Tekken) – en figur i spelserie en Tekken
 Warren Worthington III – en av grundmedlemmarna i X-Men, ursprungligen känd som Angel

Film 
 Angel – en amerikansk dramakomedi från 1937 regisserad av Ernst Lubitsch med Marlene Dietrich i huvudrollen, se Ängeln (film, 1937)
 Angel (film, 1982) – en irländsk dramafilm regisserad av Neil Jordan
 Angel (film, 1984) – en amerikansk könsexploateringsfilm
 Angel – en brittisk dramafilm från 2007 regisserad av François Ozon, med svensk titel Hennes envisa hjärta
 Angel (film, 2008) – en svensk dramafilm regisserad av Colin Nutley
 Angel Rodriguez (film) – en amerikansk film från 2005 med ursprungstiteln Angel
 Angels (film, 1994) – en Disneyfilm från 1994, originaltitel Angels in the Outfield

Litteratur 
 Angel (roman) – en roman från 1957 av Elizabeth Taylor

Musik

Musikgrupper 
 Angel (amerikansk musikgrupp) – ett amerikanskt rockband bildat 1975
 Angel (svensk musikgrupp) – en svensk popgrupp med hiten "Sommaren i city"
 The Angels (amerikansk musikgrupp) – en amerikansk tjejgrupp
 The Angels (australisk musikgrupp) – ett australiskt rockband bildat 1974

Album 
 Angel (musikalbum av Ohio Players) – ett musikalbum från 1977 av Ohio Players
 Angels (musikalbum av The 69 Eyes) – ett musikalbum från 2007 av The 69 Eyes
 Angels E.P. – en EP från 1995 av Whiskeytown
 Angel of the Morning (musikalbum) – ett studioalbum av den norska sångerskan Elisabeth Andreasson, släppt under sent 1981
 Angel of Retribution – ett musikalbum utgivet av Judas Priest 2005

Låtar 
 Angel (a-ha-låt) – en låt från 1993 av A-ha på albumet Memorial Beach
 Angel (Aerosmith-låt) – en låt från 1988 av Aerosmith skriven av Steven Tyler och Desmond Child
 Angel (Akon-låt) – en låt från 2010 av Akon
 Angel (Natasha Bedingfield-låt) – en låt från 2008 av Natasha Bedingfield på albumet Pocketful of Sunshine
 Angel (låt av Chiara) –  en låt från 2005 framförd av Chiara 
 Angel (Eurythmics) – en låt från 1989 av Eurythmics på albumet We Too Are One
 Angel (Fleetwood Mac-låt) – en låt från 1979 av Fleetwood Mac på albumet Tusk
 Angel (Fra Lippo Lippi-låt) – en låt från 1987 av Fra Lippo Lippi på albumet Light and Shade
 Angel (Aretha Franklin-låt) – en låt från 1973 av Aretha Franklin på albumet Hey Now Hey (The Other Side of the Sky)
 Angel (Jimi Hendrix-låt) – en låt från 1971 av Jimi Hendrix på albumer The Cry of Love
 Angel (Madonna-låt) – en låt framförd av den amerikanska popartisten Madonna
 Angel (Pharrell-låt) – en låt från 2006 av Pharrell Williams på albumet In My Mind
 Angel (Sarah McLachlan-låt) – en sång från 1997skriven av Sarah McLachlan och inspelad av henne på albumet Surfacing
 Angel (Shaggy-låt) – en låt från 2000 av Shaggy
 Angel (låt av Two Tricky) – en låt från 2001 framförd av Two Tricky
 Angel (Kate Voegele-låt) – en låt från 2009 av Angel Kate Voegele på albumet A Fine Mess
 Angel (Footsteps) – en låt från 1999 av Jeff Beck på albumet Who Else!
 Angel (låt av Blue October) – en låt från 2000 av Blue October på albumet Consent to Treatment
 Angel (låt av DMX) – en låt från 1999 av DMX på albumet …And Then There Was X
 Angel (låt av Elvis Presley) –  en låt från 1962 av Elvis Presley i filmen Drömsheriffen
 Angel (låt av Flipsyde) – en låt från 2005 av Flipsyde på albumet We the People
 Angel (låt av Marty Friedman) – en låt från 1992 av Marty Friedman på albumet Scenes
 Angel (låt av Mika Newton) – en låt framförd av den ukrainska sångerskan Mika Newton. Låten representerade Ukraina vid Eurovision Song Contest 2011
 Angel (låt av Jack Johnson) – en låt från 2008 av Jack Johnson på albumet Sleep Through the Static
 Angel (låt av Judas Priest) – en låt från 2005 av Judas Priest på albumet Angel of Retribution
 Angel (låt av Leona Lewis) – en låt från 2007 av Leona Lewis på albumet Spirit
 Angel (låt av Dave Matthews Band) – en låt från 2001 av Dave Matthews Band på albumet Everyday
 Angel (låt av Massive Attack) – en låt från 1998 av Massive Attack på albumet Mezzanine
 Angel (låt av Monica) – en låt från 1995 av Monica på albumet Miss Thang
 Angel (låt av Lionel Richie) – en låt från 2000 av Lionel Richie på albumet Renaissance
 Angel (låt av Queen Adreena) – en låt från 2009 av Queen Adreena på albumet Djin
 The Angel (låt av Bruce Springsteen) – en låt från 1973 av Bruce Springsteen på albumet Greetings from Asbury Park, N.J.
 Angels (Diddy-låt) – en låt från 2010 av Sean Combs på albumet Last Train to Paris
 Angels (Amy Grant-låt) – en låt från 1984 av Amy Grant på albumet Straight Ahead
 Angels (Robbie Williams-låt) – en låt från 1997 av Robbie Williams
 Angels (Within Temptation-låt) – en låt från 2004 av Within Temptation på albumet The Silent Force
 Angels (låt av Tori Amos) – en låt från 2003 av Tori Amos på albumet Tales of a Librarian
 Angels (låt av Crass) – en låt från 1978 av Crass på albumet The Feeding of the 5000
 Angels (låt av John Farnham) – en låt från 1993 av John Farnham på albumet Then Again
 Angels (låt av MxPx) – en låt från 2007 av MxPx på albumet Secret Weapon
 Angels (låt av (Love Is the Answer) – en låt från 2007 av Morandi på albumet N3xt
 Angels (lat av Strike!) – en låt från 2009 av The Baseballs på albumet Strike!

Sport 
 Los Angeles Angels – basebollklubb
 Angels Toruń – en polsk klubb för amerikansk fotboll

TV 
 Angel (TV-serie) – en amerikansk övernaturlig dramaserie som sändes 1999-2004
 Angel – ett avsnitt i Buffy och vampyrerna, se Buffy och vampyrerna (säsong 1)

Geografi

Mexiko 

 Angel R. Cabada – en kommun
 Angel R. Cabadas

Tjeckien 

 Úhlava (vattendrag i Tjeckien), Plzeň,

Tyskland 

 Angel (Werse) – vattendrag i Nordrhein-Westfalen, 
 Angeln – ett område och en halvö i den tyska delstaten Schleswig-Holstein

Venezuela 

 Angelfallen – världens högsta vattenfall

Se även 
 Angeles – flera
 Angelo – flera
 Angelonia – ett släkte av grobladsväxter
 Angelus – flera
 Anjali – en indisk film från 1990 i regi av Mani Ratnam
 Engel (olika betydelser) – flera
 Engelen – en norsk film
 Ängel (olika betydelser) – flera

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar